Turn (englisch) steht für

 eine Drehung oder Wende
 Turn (Kunstflug), eine Flugfigur
 Turn (Winkel) in der Technik: eine volle Drehung um 360°; Unterteilung Centiturn und Milliturn
 Turn, verbindende Kurven der Faltblattstruktur einer Proteindomäne

 einen Paradigmenwechsel in den Wissenschaften, zum Beispiel:

 cultural turn (kulturelle Wende)
 emotional turn (emotionale Wende)
 iconic turn, siehe Ikonische Wende
 linguistic turn, siehe Linguistische Wende
 material turn (Hinwendung zur materiellen Kultur)
 spatial turn (topologische Wende)

 bei einigen Pokervarianten eine Gemeinschaftskarte, siehe Community Cards#Turn
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Turn: Washington’s Spies
 Traversal Using Relays around NAT oder TURN, ein Netzwerkprotokoll für Multimedia-Applikationen

Turn als Ortsname:
 deutscher Name von Trnovany (Teplice),   Ortsteil von  Teplice, Tschechien

Siehe auch: 
 Thurn (Begriffsklärung)
 Törn